Manring ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Manring (1929–1991), US-amerikanischer Ruderer 
 Michael Manring (* 1960), US-amerikanischer E-Bassist